Ла-Империаль () — топоним:

Венесуэла 
 Ла-Империаль (Ла-Имперьяль) — населенный пункт в штате Дельта-Амакуро, расположен на правом берегу реки Ориноко.

Испания 
 Ла-Империаль — остров архипелага Кабрера, входящего в состав Балеарских островов
 Ла-Империаль — пролив между одноименным островом и островом Кабрера.

Чили 
   — город в Чили, основан в 1551 году, разрушен в 1723 году, восстановлен в 1882 году под названием Карауэ.

Страницы значений:Географические объекты